Мусе (бірманською: முஸ்குக்கிய்; MLCTS: mu hcai mrui.; шанською: முநைகிႊ) — столиця містечка Му Се (також пишеться як Містечко Мусе) на півночі штату Шан, М'янма. Воно розташоване на річці Швелі (Нам Мао) і з’єднаний мостом і дорогою з Руйлі (Швели, [ʃwèlì], бірманською) у провінції Юньнань, Китай.

Історія 
МуСе , вимовляється як Му Зай, — це місто, розташоване на березі річки Швелі, що межує з Китаєм, провінція Юньнань. Кажуть, що значення Muse означає Му (громада) Зай (провінція) = Провінція громади. Це одне з міст у Швелі (тун мао на шаньській мові). Toung Mao (ShweLi) складається з MuSe, NamKham і SeLan.

Достеменно невідомо, хто були засновниками  Мусе і коли воно була засноване.

23 травня 2021 року Сили народної оборони, збройні сили уряду національної єдності зіткнулися з силами Татмадау в Мусе, убивши 13 охоронців.

Транспорт 
Сьогодні Мусе з’єднана з Мандалаєм через Лашіо Національним шосе 3 протягом 3450 км Азійського шосе, Азійською автомагістраллю AH14. Стара Бірманська дорога з’єднує нову дорогу до Бхамо в штаті Качин, яка з’єднується з дорогою Ледо. Дорога Мандалай-Лашіо-Муз включала частину Бірманської дороги та була перебудована та модернізована для інтенсивного руху в 1998 році за принципом «будуй-експлуатуй-передай» (BOT) компанією Asia World, очолюваною сином колишнього опіумного воєначальника Ло Син Хана. Це скоротило час у дорозі з 2 днів, навіть тижня в сезон дощів, до 12–16 годин. Muse також пов'язаний із центральною Бірмою через державну залізницю Мандалай-Лашіо Північний Шан.

Примітки

Посилання 

 Муза, міст через Швелі та Руйлі WikiMapia
 Контрольно-пропускний пункт Кігаунг, кордон М’янми та Китаю в астеризмі Музе-Руйлі
 Карта штату Шан: 1 = Муза, I = Астеризм Руйлі
 Фотографія "гарматного мосту" через Швелі Рено Егрето
 Відео: Mandalay-Lashio-Muse Union Highway MRTV 3
 П'яте знищення вилучених наркотичних засобів, 21 березня 2005 р. Міністерство закордонних справ
 2008 М’янмансько-китайський прикордонний ярмарок (Muse) Департамент прикордонної торгівлі
 Htoo Trading; єдина компанія, яка має ліцензію на експорт деревини
 Шан: Торгівля рідкісними деревами посилює вирубку лісів .
 Китай надає більше військових вантажівок Бірмі Mizzima News, 14 січня 2009 р

 М'янма